Баишев — фамилия; имеет женскую форму Баишева.

Баишев 
 Баишев, Булат Тагирович (1927—2012) — главный научный сотрудник Всероссийского нефтегазового НИИ.
 Баишев, Гавриил Васильевич (1898—?) — якутский писатель и поэт, лингвист-тюрколог, общественный деятель.
 Баишев, Тагир Галлямович (1886—1974) — башкирский советский учёный-лингвист, тюрколог, кандидат филологических наук.
 Баишев, Сактаган Баишевич (1909—1982) — советский казахский государственный и партийный деятель, учёный, доктор экономических наук.

Баишева 
 Баишева, Саргылана Макаровна (род. 1952) — якутская исследовательница малочисленных народов Севера.
 Баишева, Февронья Алексеевна (1925—2017) — советский хормейстер.

См. также